Ženská čtyřhra Jasmin Open Monastir 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do deblové soutěže monastirského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník historicky prvního tuniského turnaje hraného na okruhu WTA Tour.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár složený z úřadující světové jedničky Kateřiny Siniakové a bývalé první ženy klasifikace Kristiny Mladenovicové, který ve finále hladce zdolal japonsko-americké turnajové dvojky Miju Katovou s Angelou Kulikovovou. Šampionky využily sedm ze čtrnácti brejkbolů a za 55 minut vyhrály 6–2 a 6–0. Češka s Francouzkou si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a první společnou účast proměnily v trofej. Siniaková na okruhu WTA Tour vybojovala jubilejní dvacátý deblový titul a pro Mladenovicovou to bylo  dvacáté osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Jasmin Open Monastir
WTA Tour 2022